Campillo de Deleitosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Deleitosa (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Campillo de Deleitosa (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar